Яса́к ( «власть»;  — натуральная подать,  «подать, налог») — в России XV — начала XX века натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной.

Ясак до начала XVIII века взимался также с народов Поволжья.

История 

Слово ясак пришло в русский язык со времени завоевания и освоения Сибири и создания системы сибирских острогов и зимовий, которые служили местом сбора ясака. Сбор ясака был основной целью приведения под «высокую государеву руку» обширных неосвоенных территорий. Ясак вносился в казну соболями, лисицами, бобрами, куницами и другой пушниной, а иногда и скотом. Все эти меха (мягкая рухлядь) составляли для казны важный источник дохода и серьёзную статью отпускной торговли. Первоначально сбором ясака ведал Сибирский приказ; с 1763 года мягкая рухлядь стала поступать в Кабинет Его Императорского Величества.

Ясак назначался для каждого племени или рода в отдельности, «смотря по людям и по промыслам». Сбор часто гарантировался путём взятия заложников (аманатов) из туземцев.

Служивые люди старались собирать его с «прибылью», не допуская замены одних зверей другими. Постоянные жалобы инородцев вызвали в 1727 году издание указа, разрешавшего замену мягкой рухляди деньгами; но вскоре уплата ясака деньгами была признана для казны убыточной. В 1739 году вышла резолюция кабинета министров собирать ясак соболями, «а чего соболями не достанет, то добирать другой мягкой рухлядью, а в таких местах, где подлинно соболей в другой мягкой рухляди сыскать невозможно, то брать деньгами по три рубля за соболя».

Правительство в 1763 году признало необходимым упорядочить ясашную повинность. С этой целью был командирован в том же году в Сибирь секунд-майор Щербачев, для составления генеральной переписи. Образованные Щербачевым на местах особые комиссии выработали следующие основания для ясашного обложения. Каждый улус был обложен или определённым родом зверя, раз навсегда оценённым, или деньгами, или тем и другим вместе. На случай «неулова» так называемых «окладных зверей», разрешено было заменять их другой пушниной или деньгами по справочным ценам.

В начале XIX века пришлось снова изменить размеры ясашного обложения, так как быт и численность инородческих племён значительно изменились. Составлением для кочевых и бродячих инородцев новых окладных ясашных книг занялись образованные в 1827 году ясашные комиссии, отдельные для Восточной и Западной Сибири. Они приняли за основание вновь выработанного порядка обложения установленное уставом 1822 году деление инородцев на бродячих, кочевых и появившихся оседлых. Для бродячих и кочевых инородцев ясашные комиссии сохранили способ обложения, введённый ещё в 1763 году; предположено было только отменить 44-копеечный сбор. Оседлые инородцы должны были платить подати и повинности «по тем сословиям, в кои они вступили».

См. также 

 Ясачная волость

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бродников А. А. Сбор ясака: Зависимость процесса объясачивания от потестарно-политической ситуации в регионе. По материалам Восточной Сибири XVII в.
 Статья «Ясак» в Энциклопедии Башкортостан
 Статья «Как собирался ясак. Оценка мехов. Что было с пушниной дальше» на сайте «Культура и история народов Севера»

История налогообложения
История Сибири